Коррозиметр используется для лабораторного и производственного контроля коррозии и комплексной оценки эффективности защитных мероприятий.

Автоматически определяемые параметры 
показатели общей, питтинговой коррозии;
потенциал коррозии металлов, сплавов и покрытий в жидких средах;
параметры процессов травления металлов;
защитные свойства анодных, хроматных и других конверсионных покрытий.

Область применения: предприятия энергетики и коммунального хозяйства; нефтяной, газовой, химической, металлургической и пищевой промышленности; машино- и приборостроения; научные и учебные организации.

Преимущества коррозиметра

Технические 
высокая чувствительность;
широкие диапазоны измерений;
малые габариты;
комбинированное питание (от аккумулятора 12В или от сети переменного тока с адаптером) обеспечивает возможность работы в полевых и в лабораторных условиях;
наличие подсветки индикатора позволяет работать при пониженной освещенности.

Аналитические 
возможность проведения измерений на готовых изделиях, в том числе крупногабаритных;
сочетание нескольких методик получения основных коррозионных параметров в одном приборе;
возможность введения значений поправочных коэффициентов и площади образцов;
проведение непрерывной или периодической регистрации и обработки получаемых данных на персональных компьютерах.

Ссылки 
 Джала Р. М, Дикмарова Л. П., Мизюк Л. Я., Вербенец Б. Я. Электромагнитный метод коррозионного контроля подземных трубопроводов. // "Индустриализация электрохимической защиты магистральных трубопроводов и промышленных объектов" / Сб. научн. трудов. – М.: ВНИИСТ, 1989. – C. 47-51

Коррозиметр
Коррозия